Ромпој се може односити на:
 Тине ван Ромпој, белгијску политичарку Радничке партије Белгије
 Хермана ван Ромпоја, белгијског политичара партије Хришћански демократи и Фламанци